De hoofdsteden van het Europese continent
 Een van de zetels van de instituties van de Europese Unie:
 Brussel, de zetel van de Europese Commissie
 Straatsburg, de zetel van het Europese Parlement
 Luxemburg, de zetel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer
 Frankfurt am Main, de zetel van de Europese Centrale Bank
 De zetel van de Raad van Europa, Straatsburg